Kadıköy steht für:

 Kadıköy, Hauptstadt des gleichnamigen Landkreises der türkischen Provinz Istanbul
 Kadıköy (Buldan), Dorf im Landkreis Buldan in der türkischen Provinz Denizli
 Kadıköy (Kiğı), Dorf im Landkreis Kiğı in der türkischen Provinz Bingöl
 Kadıköy (Yüksekova), Dorf im Landkreis Yüksekova in der türkischen Provinz Hakkâri
 Kadıköy (Vathylakkos), das heutige Vathylakkos in der Gemeinde Chalkidona in Griechenland